Алексей Амелин:
 Амелин, Алексей Викторович (род. 1965) — советский и российский хоккеист-защитник.
 Амелин, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский футбольный судья.
 Амелин, Алексей Степанович (1921—1981) — Герой Советского Союза.